Selca se poate referi la:

 Comuna Selca, Split-Dalmația, de pe insula Brač, Croația
 Selca, Istria, sat din comuna Buzet, Croația
 Selca kod Starog Grada, sat de pe insula Hvar, Croația
 Selca kod Bogomolja, sat de pe insula Hvar, Croația
 Selca, Železniki, sat din comuna Železniki, Slovenia

Vezi și
 Selce
 Selcë, localitate din Kelmend, Albania